

Anni 
89 – anno del I secolo d.C.
89 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
89 Julia – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
89 – numero atomico dell'Attinio (Ac).

Matematica 
89 – numero naturale